Богдашевський Дмитро Іванович (1861-1933) — ректор Київської духовної академії, архієпископ, професор, доктор богослов'я
 Богдашевський Юрій Борисович (1938—2013) — журналіст, заслужений діяч мистецтв України
 Коробова-Богдашевська Зоя Ісаківна (1946—2005) — українська радіожурналістка, музикознавець

Українські прізвища